Griegos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Griegos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Griegos (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar